Santos Lugares hace referencia a varios artículos:

Lugares en Argentina
 Santos Lugares de Rosas, antiguo nombre de la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires.
 Santos Lugares (Santiago del Estero), localidad de la provincia de Santiago del Estero.
 Santos Lugares (Tres de Febrero), ciudad de la provincia de Buenos Aires.
 Estación Santos Lugares, estación del ferrocarril San Martín, ciudad de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires.

Religión
 Tierra Santa o Santos lugares, donde vivió y predicó Jesús de Nazaret.